Beni – rzeka w Ameryce Południowej, w Boliwii
 Beni – departament Boliwii
 Beni – miasto w Demokratycznej Republice Konga
 BENI – japońska piosenkarka